NGC 4836 (другие обозначения — MCG -2-33-72, NPM1G -12.0435, IRAS12549-1228, PGC 44328) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4836
Дева (созвездие)